ТКБ — многозначная аббревиатура:

 ТКБ — творческая комплексная бригада.
 ТКБ (ТТКБ) — термотолерантные колиформные бактерии.
 ТКБ — технолого-конструкторское бюро.
 ТКБ — токсикологическая безопасность.
 ТКБ — трансформатор тока быстронасыщающийся.
 ТКБ — Тульское конструкторское бюро, а также внутреннее обозначение опытных образцов продукции этого бюро, например:
 ТКБ-09, ТКБ-011, ТКБ-022, ТКБ-059, ТКБ-072, ТКБ-408, ТКБ-415, ТКБ-517, ТКБ-0111, ТКБ-0146 — автоматы и автоматические карабины.
 ТКБ-0217, ТКБ-0247 — пистолеты-пулемёты.
 ТКБ-0145К — снайперская винтовка.
 ТКБ-0216 — семейство револьверов гражданского назначения.
 ТКБ-264 — ручной пулемёт.
 ТКБ-506 — компактное трёхзарядное стреляющее устройство под бесшумный боеприпас.
 ТКБ-523 — ручной пулемёт.
 ТКБ-521 — единый пулемёт Никитина-Соколова.
 ТКБ-015 — единый пулемёт Никитина.
 ТКБ-415 - автомат А.А.Булкина.
 ТКБ-464 — единый пулемёт Силина-Перерушева.
 ТКБ-150 — авиационный пулемёт.
 ТКБ-0239 — стрелково-гранатомётный комплекс.
 ТКБ-0249 «Арбалет» — ручной гранатомёт.
 ТКБ-034, ТКБ-0125, ТКБ-0175 — противотанковые гранатометы.
 ТКБ-799 — боевой модуль для БМП.
 ТКБ-841 — зенитная самоходная установка.
 ТКБ-04 — гладкоствольное артиллерийское орудие.

Банки 
 ТКБ — Таскомбанк
 ТКБ — ТрансКредитБанк, российский коммерческий банк, находящийся в составе ВТБ 24
 ТКБ — Транскапиталбанк

См. также 
 ЦТКБ — Центральное технико-конструкторское бюро
  — аббревиатура латиницей